Beery ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Beery (* 1975), US-amerikanischer Ruderer

 Wallace Beery (1885–1949), US-amerikanischer Schauspieler, Onkel des Junior
 William Beery (1852–1956), US-amerikanischer Komponist